Појам Erxleben се може односити на следеће:

 Erxleben, општина у округу Берде у немачкој држави Саксонији-Анхалт;
 Erxleben, немачки природњак из 18. века.

en:Erxleben
eo:Erxleben
ceb:Erxleben
de:Erxleben
nds:Erxleben
fr:Erxleben
it:Erxleben
nl:Erxleben
pl:Erxleben
ru:Эркслебен